Vuollaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vuollaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736398-169051), sjö i Jokkmokks kommun,  (29,4 ha)
Vuollaure (Jokkmokks socken, Lappland, 738649-172029), sjö i Jokkmokks kommun,  (12,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn